Yuquan-Tempel ("Jadequellen-Tempel") ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den daoistischen Tempel Huashan Yuquan Yuan 华山玉泉院 (Shaanxi, Kreis Huayin) 
 den daoistischen Tempel Yuquan Guan 玉泉观 (Gansu, Tianshui)
 den buddhistischen Tempel Yuquan Si 玉泉寺 (Hubei, Dangyang)